Miejscowości w USA:
 Moundville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Hale
 Moundville – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Moundville – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Gminy w USA:
 Moundville (ang. Moundville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon
 Moundville (ang. Moundville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marquette
Stanowisko archeologiczne w USA:
 Moundville – stanowisko archeologiczne w stanie Alabama, w hrabstwie Hale